Panamerikanska mästerskapet i fotboll 1952 spelades i Santiago, Chile under perioden 16 mars-20 april 1952; och vanns av Brasilien.

Resultat

Källor

Externa länkar
Panamerikanska mästerskapet på www.rsssf.com

1952 i Chile
Internationella fotbollstävlingar i Chile
Fotbollsåret 1952
1952
Sportevenemang i Santiago de Chile
Santiago de Chile under 1900-talet